Marc Davis peut désigner :
 Marc Davis (1913-2000), animateur de nombreux films produits par Walt Disney entre 1935 et 1978, créateur du personnage de Bambi ;
 Marc Davis (1947-), astrophysicien américain.